Les initiales SWV peuvent désigner :
 Schütz-Werke-Verzeichnis, le catalogue des œuvres de Heinrich Schütz ;
Le groupe de RnB Sisters With Voices ;
Le code ISO 639-3 de la langue du Shekhawati.

Sigle de 3 caractères